Sahagún kan syfta på:

Colombia 

 Sahagún, Colombia – kommun, Córdoba, 
 Sahagún (ort), Córdoba,

Mexiko 

 Ciudad Sahagun, ort, Hidalgo, Tepeapulco,

Spanien 

 Sahagún (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Sahagún (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León,